Discradisca är ett släkte av armfotingar. Discradisca ingår i familjen Discinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Discradisca